Вырожде́ние, вы́рожденность:
 Вырождение (математика) — упрощение структуры и смысла математических объектов.
 Вырождение (квантовая механика) — существование двух или более стационарных состояний квантовой системы (атома, молекулы) с одинаковыми значениями энергии.
 Вырождение (биология) — термин, обозначающий процесс дегенерации.
 Вырождение (Нордау) — книга Макса Нордау.

См. также 
 Теория вырождения
 Вырожденный газ
 Вырожденный полупроводник
 Вырожденность генетического кода — одной и той же аминокислоте может соответствовать несколько кодонов.